Buschbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Buschbeck (1820–1883), preußischer Offizier und deutschamerikanischer Oberst im Sezessionskrieg
 Anton Buschbeck († 1910), Präsident des Landesmedizinalkollegiums in Dresden
 Erhard Buschbeck (1889–1960), österreichischer Schriftsteller und Dramaturg
 Ernst Heinrich Buschbeck (1889–1963),  österreichischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Gandolf Buschbeck (1926–2011), österreichischer Schauspieler, Bühnenbildner, Theaterregisseur und Intendant
 Heinrich Adolph Buschbeck (etwa 1778–1833), sächsischer und später preußischer Ingenieuroffizier
 Malte Buschbeck (* 1939), deutscher Journalist